Пальма 2017 — четвертий заключний турнір серії гран-прі ФІДЕ 2017 року, що проходив у Пальмі-де-Майорці з 16 по 25 листопада 2017 року.

Загальна інформація 
Турнір проводився за швейцарською системою у 9 турів за участі 18 шахістів.
 Категорія: 20-та (середній рейтинг: 2728).

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 16 — 20, 22 — 25 липня
 Вихідний день: 12 липня

Час початку партій (київський) — 15:00 год.

Контроль часу 
 100 хвилин на 40 ходів, 50 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід, починаючи з 1 ходу.

Учасники 

жирним — місце в рейтингу станом на листопад 2017 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
  Онлайн турніру на сайті chessbomb.com 
 Результати турніру на chess-results.com 
 Форум турніру на сайті chesspro.ru 
  Турнір сайті chesspro.ru 

Шахові турніри 2017
Листопад 2017